Terwilliger ist der Familienname folgender Personen:

 George J. Terwilliger (* 1950), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Staatsanwalt; stellvertretender US Attorney General
 John Terwilliger (* 1957), US-amerikanischer Ruderer 
 Matt Terwilliger (* 1985), US-amerikanischer Basketballspieler
 Wayne Terwilliger (* 1925), US-amerikanischer Baseballspieler

Sonstiges:
 Robert Terwilliger, eine Simpsonsfigur
 William T. Terwilliger & Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller